EGM peut faire référence à :
 escadron de gendarmerie mobile, une division de la Gendarmerie nationale française ;
 Estudio General de Medios, une entreprise d'étude de médias espagnole ;
 Electronic Gaming Monthly, un journal de jeux vidéo des États-Unis.